

Особи 

Абовя́н () — вірменське прізвище. Відомі носії:
 Ашот Абовян — вірменський правник.
 Барсег Абовян (*1880 — †1959) — вірменський актор.
 Геворг Абовян (*1837 — †1866) — вірменський просвітник і громадський діяч.
 Саркіс Абовян (*1869 — †1942) — вірменський агроном, засновник виробництва сирів європейських сортів у Закавказзі.
 Степанос Абовян — радянський вірменський геолог.
 Хачатур Абовян (*1809 — †1848) — великий вірменський письменник, зачинатель сучасної вірменської літератури.
 Овік Арамаїсович Абовян (*1964) — сучасний вірменський політик, депутат національного парламенту.

Географічні об'єкти 

 Абовян — місто у Вірменії, у марзі Котайк, супутник столиці держави міста Єреван, утворене як місто і назване на честь Х.А. Абовяна на початку 1960-х років.
 Абовян — село у Вірменії, у марзі Арарат.